Cowan (België), een plaats in Tavigny, deelgemeente van de Belgische stad Houffalize
 Cowan (Tennessee), een plaats in de Amerikaanse staat Tennessee

Zie ook 
 Cowen (doorverwijspagina)